Osoby o tym nazwisku:
 Danny McLennan – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 John Ferguson McLennan – szkocki etnolog i prawnik

Inne:
 McLennan – hrabstwo w stanie Teksas